Nicolas Lambert peut désigner :
 Nicolas Lambert (1967-), metteur en scène de théâtre français ;
 Nicolas Lambert, maire de Langres en 1685.